Richard Strachan peut renvoyer à plusieurs personnes :

 Richard Strachan () (1760-1828), amiral britannique
 Richard Strachan (athlète) (1986- ), athlète britannique